Der Eissportclub Dorfen ist ein Sportverein aus Dorfen im Landkreis Erding mit den Abteilungen Eiskunstlauf, Eisstockschießen, Inlinehockey, Inlineskating sowie Eishockey.

Geschichte 
Der ESC Dorfen wurde 1967 gegründet und die Seniorenmannschaft tauchte erstmals im höherklassigen Ligeneishockey in der Saison 1983/84 auf, als sie an der Regionalliga Süd teilnahm. Diese Spielklasse konnte aber nicht gehalten werden, so dass der Spielbetrieb wieder in den Ligen des Bayerischen Eissportverbandes fortgesetzt wurde.

Obwohl schon 1994 der Meistertitel in der Bayernliga von der Mannschaft erreicht wurde, gelang erst nach dem erneuten Titelgewinn 1996 der erneute Aufstieg in die 2. Liga Süd. Mit der Wiedereinführung der 2. Bundesliga zur Saison 1998/99 blieb die Mannschaft in der 2. Liga Süd, die später wieder unter dem „alten“ Namen Regionalliga Süd spielte. Obwohl die Dorfener in der Saison 1999/00 in den Qualifikationsplayoffs gegen den ERV Schweinfurt aus der Liga sportlich abgestiegen war, konnte die Mannschaft wegen der Auflösung des EV Landsberg in der Liga weiterspielen. Am Ende der Saison 2001/02 stieg die Mannschaft dann sportlich wieder ab. Für die Saison 2002/03 hätte die Mannschaft in die Oberliga nach den Regeln nachrücken sollen, aber der Antrag wurde von der die Liga organisierenden ESBG nicht genehmigt. Dadurch nahm die Mannschaft an der Bayernliga teil, in der sie seither spielt.

Erfolge

Platzierungen 

Quelle: passionhockey.com,  Quelle: rodi-db.de Auf-/Abstieg ↑ ↓

Nachwuchs 
Im Rahmen der Teilnahme der Abteilung am Spielbetrieb erfolgt von Seiten des ESC Dorfen eine Zusammenarbeit mit dem im selben Stadion spielenden ESV Gebensbach, der seinen Sitz in Taufkirchen hat. Nachdem die Junioren des ESC in der Saison 2007/08 aufgestiegen sind, tritt der Verein in der Spielzeit 08/09 mit den Schüler sowie den Junioren in der Landesliga auf, die Jugend spielt in der Bezirksliga.

Die 1. Mannschaft des ESV Gebensbach spielt derzeit in der Bayerischen Bezirksliga. Die größten Erfolge des ESV waren bisher der Aufstieg in die Landesliga und 2007 die Bayerische Bezirksliga-Meisterschaft. Der ESV wird 2022 Vizemeister der BBzL-Ost und nimmt an den Play-Offs zur Bayerischen Bezirksliga-Meisterschaft teil.

Spielstätte 
Das ESC-Stadion am Volksfestplatz wurde 1971 in ein Kunsteisstadion umgebaut und 1981 überdacht. 2004 wurde die Dachkonstruktion erneuert. Seit dem Umbau 2004 trägt das Eisstadion den offiziellen Namen "Dr. Rudolf Stadion".

Weblinks 
 Website des ESC Dorfen
 Website des ESV Gebensbach

Einzelnachweise 

Bayerischer Eishockeyclub
Organisation (Dorfen)
Sportverein (Landkreis Erding)
Eisstocksportverein
Eiskunstlaufverein